Rudolf Felzmann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Felzmann (Politiker) (1886–1937), österreichischer Landwirt und Politiker (DNP)
 Rudolf Felzmann (Heimatforscher) (1915–2011), deutscher Heimatforscher